Der Tashkent Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. Oktober 2016 in Taschkent stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 106 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 105 kB)
 Einzel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 99 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Taschkent